Master of the Moon — десятый и последний студийный альбом американской хэви-метал группы Dio. Выпущен 30 августа 2004 года лейблом SPV Records в Европе и 7 сентября 2004 года лейблом Sanctuary Records в США. Спродюсирован лично Ронни Джеймсом Дио.

В рамках тура в поддержку этого альбома Дио отправился в путь с Fireball Ministry и Anthrax на разогреве. Как обычно, он включил в сет-лист материал с разных этапов своей карьеры, в том числе песни Rainbow и Black Sabbath.

Из-за других обязательств Пилсон не смог участвовать в туре, а Руди Сарзо взял на себя обязанности бас-гитариста.

Список композиций 
Все тексты написаны Ронни Джеймсом Дио.

Участники записи 
 Ронни Джеймс Дио — вокал
 Крэйг Голди — гитара
 Джимми Бэйн — бас-гитара
 Скотт Уоррен — клавишные
 Саймон Райт — ударные

Позиции в чартах

Примечания 

Альбомы Dio
Альбомы Sanctuary Records
Альбомы SPV/Steamhammer
Альбомы Victor Entertainment
Альбомы дум-метала